22-рото издание на Европейското първенство по футбол до 21 години се провежда в Италия и Сан Марино между 16 и 30 юни. Турнира се организира от футболната асоциация на Европа – УЕФА.

Общо 12 отбора ще вземат участие в турнира, като играчи родени след 1 януари 1996, имат право да играят.

Както в преднишните издания, които са година преди Олимпийските игри, турнира ще бъде европейска квалификация за футболния турнир на олимпиадата през 2020 г.. Най-добрите три отбора, се класират за олимпиадата и ще бъдат заместени от националните състави под 23 години, с право на 3 играча над тази възраст. За първи път ВАР ще се ползва на този турнир.

Стадиони

Групова фаза 
Първият кръг, или групова фаза, представлява 12 отбора, разделени в 3 групи по 4 отбора. Във всяка група 6 мача от вида всеки-срещу-всеки, като всеки отбор играе по един мач с всеки друг отбор в групата. Отборите завършили първи, и най-добрия втори отбор, се класират за полуфиналите и за Олимпийските игри 2020.

Всички часове са в местно време (UTC+2).

Критерий за класиране в групите

Отборите се класират по следния критерий:

1. Най-много точки от останалите отбори в групата2. Брой точки, спечелени в директните двубои3. Голова разлика, в мачовете между въпросните отбори

Група A

Група B

Група C

Класиране на вторите отбори

Елиминационна фаза

Полуфинали

Финал

Външни линкове 
 Официален уебсайт

Европейски първенства по футбол